Industrie-Club oder Industrieclub steht für:
 Industrie-Club Düsseldorf
 Industrie-Club Hannover, Nachfolger des 1887 gegründeten Fabrikanten-Vereins Hannover-Linden